Csehország
 Počaply, település a Příbrami járásban
 Horní Počaply, település a Mělníki járásban
 Počaply, Králův Dvůr településrésze a Berouni járásban
 Počaply, Sezemice településrésze a Litoměřicei járásban
 Počaply, Terezín településrésze a Pardubicei járásban